Оксус:
 Оксус — одно из названий Амударьи.
 Оксус — древний город на территории современного Казахстана.